Tigerschwalbenschwanz steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Dreischwänziger Tigerschwalbenschwanz
 Kanadischer Tigerschwalbenschwanz
 Östlicher Tigerschwalbenschwanz
 Westlicher Tigerschwalbenschwanz
 Zweischwänziger Tigerschwalbenschwanz